13-й сезон Мирового тура UCI велошоссейного сезонного турнира 2023 года.

Обзор сезона 
Календарь на 2023 год был объявлен осенью 2022 года.

В этом году по желанию заинтересованных сторон, участвующих в профессиональном мужском шоссейном велоспорте была проведена корректировка существующей шкалы баллов с целью выделить бо́льшую значимость самых престижных велогонок календаря.

Участники

Календарь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт UCI (шоссе)